

Prénom

Toponyme 

  (Italie)
 Colle San Magno, commune italienne de la Province de Frosinone

Patronyme 

 La famille Magno est une famille patricienne de Venise.
 Adalgisa Magno Guterres (1975-), femme politique est-timoraise.
Patronyme italien
Patronyme portugais